Premios Youtube, el término puede hacer referencia a:
YouTube Awards (2007), premio a videos de YouTube.
YouTube Creator Awards, placas entregadas a creadores de YouTube.
YouTube Music Awards, (2013) premio de música de YouTube.